Ilha Solteira steht für:

 Ilha Solteira, Ort im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Ilha-Solteira-Stausee, Stausee in den Bundesstaaten São Paulo und Mato Grosso do Sul, Brasilien